Периодат аммония — неорганическое соединение, 
соль аммония и иодной кислоты с формулой NHIO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде.

Физические свойства 

Периодат аммония образует бесцветные кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа I 4/a,
параметры ячейки a = 0,5938 нм, c = 1,2790 нм, Z = 4.

Растворяется в воде.

Взрывается при нагревании.

Литература 
 
 

Соли аммония
аммония